Clearwater Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada: 
 Clearwater Lake (Cormorant Lake), im Clearwater Lake Provincial Park, Manitoba
 Clearwater Lake (Clearwater Creek), bei Vermilion Bay im Kenora District, Ontario
 Clearwater Lake (Clearwater River), im Wells Gray Provincial Park, British Columbia 
 ein Alternativname für Burditt Lake im Rainy River District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Clearwater Lake (Alaska)
 Clearwater Lake (Lake County, Florida)
 Clearwater Lake (Manatee County, Florida)
 Clearwater Lake (Marion County, Florida)
 Clearwater Lake (Polk County, Florida)
 Clearwater Lake (Putnam County, Florida)
 Clearwater Lake (Volusia County, Florida)
 Clearwater Lake (Michigan)
 Clearwater Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Clearwater Lake (Cook County, Minnesota)
 Clearwater Lake (Itasca County, Minnesota)
 Clearwater Lake (Lake County, Minnesota)
 Clearwater Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Clearwater Lake (Wright County, Minnesota)
 Clearwater Lake (Montana)
 Clearwater Lake (North Dakota)
 Clearwater Lake (Pennsylvania)
 Clearwater Lake (Marquette County, Wisconsin)
 Clearwater Lake (Oneida County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Clearwater